«Го́рица» () — хорватский профессиональный футбольный клуб из города Велика-Горица, выступающий в Первой лиги Хорватии. Проводит свои домашние матчи на стадионе «Радник», который вмещает 5200 зрителей. В 2009 году образован в результате слияния клубов «Радник» (Велика-Горица) и «Полёт» (Бушевец). В сезоне 2010/2011 стал чемпионом Второй лиги Хорватии.

История 
В городе Велика-Горице богатая футбольная история. Первые организованные клубы были основаны в 1930-х годах, но самый известный футбольный клуб, «Радник», был создан в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны.

«Радник» пользовался средним успехом в Югославии, а самые впечатляющие его результаты пришли с обретением независимости Хорватии. На недавно построенном стадионе для летней Универсиады 1987 года, клуб стал первым в истории чемпионом второго дивизиона Хорватии. После этого он были переведен в высшую лигу Хорватии. Там «Радник» выступал два сезона: 1992/1993 и 1993/1994. После вылета в низшую лигу у «Радника» начался спад, в результате которого они играли четыре сезона (с 2002 по 2006) в четвертом по значимости дивизионе Хорватии.

В 2009 году «Радник» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, и единственным выходом для сохранения самой популярной футбольной команды Великой Горицы стало слияние с одним из финансово стабильных местных футбольных клубов. В качестве партнера оказался «Полёт» из близлежащего села Бушевец. Клуб имел давние футбольные традиции и был активным членом Третьей лиги Хорватии. Летом 2009 года было достигнуто соглашение о слиянии «Радник» и «Полет» и образовании «Горицы». В качестве основной задачи клуб ставил чемпионство во Третьей лиге и выход во Вторую лигу. Цель была достигнута уже в первом сезона, когда «Горица» выиграл Третью лигу — Запад и добился продвижения во Вторую лигу на сезон 2010/2011.

Перед сезоном 2010/2011 было заявлено, что задачи клуба невысоки и их устроит завершения сезона в первой половине таблицы. Но у «Горицы» получилось за 2 тура до конца выиграть лигу. Клуб из Велика-Горицы получил место в Первой лиге Хорватии, но позже его отняли после отказа в лицензии на участие в высшем дивизионе.

В сезоне 2017/2018 году «Горица» вновь стала чемпионом в Второй лиге, в результате которой им уже была предоставлена лицензия на участие в Первой лиге. Их дебют в лиге стал самым успешным в истории турнира, набрав 59 очков и заняв 5-е место.

Состав

Игроки в аренде

Персонал

Достижения 
 Чемпион Второй лиги Хорватии: 2010/2011, 2017/2018
 Чемпион Третьей лиги Хорватии - Запад: 2009/2010

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Офифиальный сайт 

Футбольные клубы Хорватии